Boyd är namnet på en  skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Boyd
 Allen Boyd (född 1945), amerikansk politiker, demokrat, kongressprepresentant för Florida
 Belle Boyd
 Billy Boyd (född 1968), skotsk skådespelare och musiker
 Brandon Boyd (född 1976), amerikansk sångare
 Carla Boyd (född 1975), australisk basketspelare
 Danielle Boyd
 Darren Boyd (född 1971), brittisk skådespelare
 Dustin Boyd (född 1986), kazakisk-kanadensisk ishockeyspelare
 Esna Boyd (1899–1966), australisk tennisspelare
 Gregory A. Boyd  (född 1957), amerikansk teolog och författare
 James Boyd  (1930–1997), amerikansk boxare
 James E. Boyd (1834–1906), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Nebraska
 Jenna Boyd (född 1993), amerikansk barnskådeseplare
 Joe Boyd (född 1942), amerikansk musikproducent
 John Boyd (1927–1997), amerikansk militärteoretiker
 John Boyd Orr,1st Baron Boyd Orr (1880–1971), brittisk (skotsk) läkare, biolog och politiker, mottog Nobels fredspris 1949
 Johnny Boyd
 Kris Boyd
 Linn Boyd
 Louise Boyd
 Micah Boyd
 Neva Boyd
 Pattie Boyd
 Stephen Boyd
 Tom Boyd
 Travis Boyd
 Wayne Boyd
 William Boyd
 William Boyd (skådespelare)

Skotska efternamn